Іван V — (лат. Ioannes; †2 серпня 686), вісімдесят другий папа Римський (23 липня 685—2 серпня 686);
 Іван V Олексійович — цар московський (1682—1696)
 Іоанн V Палеолог